Democracy est un album du groupe Killing Joke
 Democracy player est un logiciel de gestion de WebTV (tri, lecture...)